Nicolau Scarpa (Gioi, Salerno, 21 de janeiro de 1878 — São Paulo, 26 de setembro de 1942) foi um empresário ítalo-brasileiro.

Origens 
Filho dos imigrantes italianos Francesco Antonio Scarpa e Rosa Scarpa, sobrinho de Giuseppe Scarpa.

A família Scarpa chegou ao Brasil em 1888, terra promissora para imigrantes pobres, e o porto da cidade de Santos tornou-se destino de muitos italianos (carcamanos, como se dizia). Em um desses navios, desembarcaram os irmãos Giuseppe Scarpa e Francesco Antonio Scarpa. Giuseppe Scarpa desembarcou acompanhado da esposa Teresa Scarpa e dos filhos Nicolau Maria Scarpa e Domenico Scarpa. Já o irmão de Giuseppe, Francesco, chegou acompanhado da esposa Rosa Scarpa e do filho Nicolau Scarpa, avô de Chiquinho Scarpa, proprietário de diversas empresas e importante acionista no início do Grupo Votorantim. Suas atividades tiveram início na cidade de Sorocaba.

Casamentos e filhos 
Casou-se, no Brasil, com Gioacchina Di Cunto, de uma família rica paulistana, também de origem italiana. Dela, teve os filhos:
Francisco Scarpa, casado com Diamantina Patsy McClelland, com três filhos: Francisco (Chiquinho Scarpa), Fátima e Renata.
Nicolau Scarpa Júnior, casado com Alícia Adela Mossa, de quem teve cinco filhos: Adela, Ana Alicia, Nicolau, Eduardo e Rodolfo.
Celia Scarpa (1902 - 1998), casada com Costabile Botelho Comenale, pais de Lucia Scarpa Comenale.
Rosália Scarpa.

Italianos expatriados no Brasil
Empresários da Itália
Empresários do Brasil
Brasileiros de ascendência italiana